Vladimir Ul'janov – Lenin
 Vladimir Ul'janov – pallavolista sovietico